La Faja ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lafage, Département Aude
 Lafage-sur-Sombre, Département Corrèze
 La Fage-Montivernoux, Département Lozère
 Dremil e La Faja, siehe Drémil-Lafage, Département Haute-Garonne